Il Moscadello di Montalcino frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Siena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino tenue con spuma fine e vivace
odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente
sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Siena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Moscato Bianco